Brug bij Oelegem (E34)
Brug bij Oelegem (I)
Brug bij Oelegem (II)